József Mészáros ist der Name folgender Personen:

* József Mészáros (Ruderer) (1884–1956), ungarischer Ruderer
 József Mészáros (Fußballspieler) (1923–1997), ungarischer Fußballspieler und -trainer